, groupe de musique des Pays-Bas ;
 , film canadien, de Mark L. Lester sorti en 1997 ;
 , titre original de Son ex et moi, film américain, de Jesse Peretz sorti en 2007.
 The Ex List, série télévisée américaine en 13 épisodes, diffusée en 2008, inédite en France ;